Die Nemzeti Bajnokság 1923/24 war die 21. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum elften Mal MTK Budapest.

Osztályú Bajnokság 
An der Meisterschaft konnten nur Mannschaften aus Budapest teilnehmen.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die beiden Letztplatzierten mussten am Saisonende absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Vidéki Bajnokság 
Die Mannschaften außerhalb Budapests ermittelten in sechs Regionalgruppen die Teilnehmer für die Endrunde um die Landmeisterschaft, die in Budapest ausgetragen wurde.

Gruppe Süd 
Die erste Liga der Gruppe Süd wurde mit 15 Mannschaften in zwei Staffeln ausgetragen. Im Finale um den Gruppensieg konnte sich Csabai AK mit 2:0 gegen Szegedi Vasutasok SE durchsetzen.

Gruppe Süd-West 
Die erste Liga der Gruppe Süd-West spielte mit zehn Mannschaften in zwei Staffeln. Das Gruppenfinale gewann Pécsi SC gegen Kaposvári MÁV TE mit 4:0.

Gruppe Nord 
Die erste Liga der Gruppe Nord wurde mit 16 Mannschaften in zwei Staffeln ausgetragen. Im Endspiel der Staffelsieger setzte sich Diósgyőr-Vasgyári TK gegen Salgótarjáni BTC mit 2:0 durch.

Gruppe Ost 
Die erste Liga der Gruppe Ost wurde mit neun Mannschaften gespielt und von Debreceni Vasutas SC gewonnen.

Gruppe Mittelungarn 
In der ersten Liga der Gruppe Mittelungarn spielten 26 Mannschaften in drei Staffeln. In der Endrunde um den Gruppensieg konnte sich Váci SE gegen Kistarcsai SC und Kecskeméti AC durchsetzen.

Gruppe West 
In der ersten Liga der Gruppe West spielten zehn Mannschaften. Sieger wurde Szombathelyi AK.

Endrunde 
Die Endrunde um die Landmeisterschaft wurde in Budapest ausgetragen und von Szombathelyi AK gewonnen:

Endspiel 
Im Endspiel um die gesamt-ungarische Meisterschaft gewann MTK Budapest gegen Szombathelyi AK im Wiederholungsspiel mit 3:0, nachdem das erste Spiel 1:1 geendet hatte.

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Saison 1923/24 auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1924
Fußballsaison 1923/24